Наталија Соколова може бити:
 Наталија Соколова (атлетичарка) (рођ. 1949), совјетска атлетичарка
 Наталија Соколова (биатлонка) (рођ. 1973), белоруска биатлонка
 Наталија Соколова (манекенка) (рођ. 1973), руска манекенка